Sarna steht für:
 Sarna (Religion), ethnische Glaubensrichtung in Indien, oft den Adivasi zugerechnet, vor allem bei den Munda
 Sarna (Małdyty), ehemals Rehberg, Ortschaft bei Małdyty, Wojewodschaft Ermland-Masuren, Polen

Sarna ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Sarna (* 1997), polnische Mittelstreckenläuferin
 Franz-Josef Sarna (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Mirosława Sarna (* 1942), polnische Leichtathletin
 Nahum Sarna (1923–2005), US-amerikanischer Theologe
 Paweł Sarna (* 1977), polnischer Schriftsteller